Fotbollsallsvenskan 1934/1935 hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Lag 11 och 12 flyttades ner. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 29 juli-11 november 1934 och vårsäsongen spelades 31 mars-10 juni 1935.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1934 i Sverige
1935 i Sverige
1934/1935
Fotbollssäsongen 1934/1935